Cypripedium agnicapitatum — вид многолетних травянистых растений рода , семейства .

По данным Королевских ботанических садов Кью Cypripedium × agnicapitatum является синонимом Cypripedium × ventricosum Sw., 1800.

Назван так потому, что цветок напоминает голову барана.

Ботаническое описание 
Высота 50—60 см.

Листья покрыты волосками, яйцевидные, длиной около 20 см, шириной около 12 см.

Цветонос около 1,5 см длинной, покрыт волосками.

Цветки одиночные, белые с сиренево-розовым.

Ареал 
Корея. Обнаружен на горе Пэктусан.

Классификация

Таксономия 
Вид Cypripedium agnicapitatum входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Cypripedium agnicapitatum

Орхидные